Васи́лий Ива́нович Кулико́в:
 Куликов, Василий Иванович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Куликов, Василий Иванович (1923—1991) — Герой Советского Союза.